Onderdistrict in Indonesië
 Purwojati (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Purwojati (Kertek), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Purwojati (Purwojati), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Purwojati (Ngoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java